Ruthen steht für:

 Ruthen (Lübz), Ortsteil der Stadt Lübz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Ruthen ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf aus den Ruthen (1913–1990), deutscher Journalist und Politiker (DP), MdBB

Siehe auch:
 Rüthen
 Ruthenen